Черно-Море () — бывшее село в Бургасской области Болгарии, в 2015 году вошло в состав города Бургас. Входит в состав общины Бургас. Находится примерно в 15 км к северу от центра города Бургас. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживал 2361 человек.

Население

Примечания 

Бургас